Mini puede hacer referencia a:

Automóviles 
 Mini (automóvil), original producido por British Motor Corporation (BMC) desde 1959.
 MINI, producido por BMW desde 2001.
 Mini Countryman, modelo de coche.
 Mini Moke, modelo de coche.
 Mini John Cooper Works S2000, automóvil de competición.
 Mini John Cooper Works WRC, automóvil de competición.
 Mini WRC Team, inicialmente equipo oficial de Mini.
 Mini Marcelino, motocicleta.

Deporte
Mini Estadi, segundo campo de fútbol del Fútbol Club Barcelona.
Mini Juegos del Pacífico 2009, competición que se disputa entre pequeñas naciones y territorios de Oceanía.
Mini Transat 6.50, regata trasatlántica en solitario para veleros.

Electrónica
Mini DisplayPort,  interfaz digital
Mini-CD, tipo de disco compacto.
Mini-imagen, imagen de disco.
Mini-ITX, formato de placa base.
Mini-VGA, tipo de conector.
MiniDVD, tipo de disco.
MiniPC, ordenador en barra USB.
MiniSD, tipo de tarjeta de memoria.

Parques temáticos
Mini Israel, parque en Israel.
Mini-Europe, parque en Bélgica.

Televisión
Mini Ninjas, serie de televisión.
MiniMini+, canal de televisión infantil polaco.

Videojuegos
Mini Ninjas, videojuego .
Mini Kyodai Robo Goemon Compact, videojuego de rol.

Otros
Mini, género de ranas.
Mini Andén, modelo sueca.
Mini calabazas y zapallos decorativos, calabazas para fines no alimenticios.
Mini crédito o mini préstamo.
Mini Mundo, suplemento dominical desaparecido.
Mini-LP, álbum musical de corta duración.
Mini-Martes, primarias presidenciales de Estados Unidos del 3 de febrero de 2004.
Mini-mental state examination, test cognitivo.
Mini-multi, tercer álbum de Azul Violeta.
Mini-tabla, tabla de skate en miniatura.
MiniMonsters, cómic infantil.
Mini, vaso de plástico de gran tamaño usado normalmente para bebidas alcohólicas.